

Geografia

Marocco 
 Rabat – capitale del Marocco 
 Rabat-Salé-Kenitra – una delle regioni dello Stato

Malta 
 Rabat – centro principale dell'isola di Gozo
 Rabat – città e consiglio locale nei pressi di Mdina

Francia 
 Rabat-les-Trois-Seigneurs – comune del dipartimento dell'Ariège nella regione dell'Occitania

Persone 
 Esteve Rabat, detto Tito (1989) – pilota motociclistico spagnolo
 Francisco Rabat (1934-2008) – cestista e politico filippino

Altro 
 Rabat Ajax Football Club – società calcistica maltese
 Esteve Rabat – motociclista spagnolo